Els caniformes (Caniformia) són un subordre de l'ordre dels carnívors. Presenten un llarg musell i urpes no retràctils (en contrast amb els carnívors feliformes). Els pinnípedes (foques, lleons marins i morses) evolucionaren d'ancestres caniformes i actualment són assignats en aquest grup.

Cladograma

Història evolutiva 
Els caniformes aparegueren en el Paleocè com a carnívors arborícoles semblants a gats. Miacis fou probablement una de les formes primerenques.

Enllaços externs 

 Taxonomicon